Натуральне число 1328
 1328 рік до нашої ери
 1328 рік нашої ери